Verwaltungsgemeinschaft Velden ist der Name folgender bayerischer Verwaltungsgemeinschaften:

 Verwaltungsgemeinschaft Velden (Vils), im Landkreis Landshut
 Verwaltungsgemeinschaft Velden (Pegnitz), im Landkreis Nürnberger Land